A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS Arkansas:

 , um barco a vapor que serviu de 1863 a 1865.
 , um monitor da Classe Arkansas que serviu de 1902 a 1919.
 , um couraçado da Classe Wyoming que serviu de 1912 a 1946.
 , um cruzador de mísseis guiados da Classe Virginia que serviu de 1980 a 1998.
 , um submarino de ataque da Classe Virginia em construção.